Ika je lahko:
 Ika, ime
 Ika, Opatija

Glej tudi
 Ikea